Kessell ist der Familienname folgender Personen:

 Simone Kessell (* 1975), australische Schauspielerin in Film und Fernsehen

Siehe auch:
 Alhard Graf von dem Bussche-Kessell (* 1947), deutscher Diplom-Kaufmann, Waldbauer und Wasserschlossbesitzer